Гаити принимала участие в Летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме (Северная Голландия, Нидерланды) в третий раз за свою историю и завоевала одну серебряную медаль.

Серебро 
 Лёгкая атлетика, мужчины, прыжок в длину — Сильвио Катор.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1928 года
1920-е годы в Гаити